— научно-фантастическая манга, автором которой является Осаму Тэдзука, и снятый по её мотивам чёрно-белый аниме-сериал, который транслировался с 3 августа 1964 года по 27 сентября 1965 года. Всего выпущено 59 серий аниме. События манги происходят после Второй мировой войны.

Сюжет 
Во время событий Второй мировой войны Адольф Гитлер лично пригласил доктора Асагумо приехать в Германию, чтобы принять участие в разработке нового сверх-оружия «Большой Икс». Обеспокоенный вероятными страшными последствиями оружия, доктор намеренно замедляет процесс разработки, тайно сговорившись с доктором Енгель. Незадолго до поражения в войне, перед тем, как доктора расстреляют за «предательство», он успевает тайно передать информацию о разработках на карте своему сыну — Сигэру. Проходит 20 лет. Тайный альянс, связанный с нацистскими силами узнаёт о существовании карты. Однако сейчас Сигэру живёт в Токио, практически завершив разработки отца по созданию сверх-оружия, препарата, способного расширить физические ограничения человека. Выясняется, что внук доктора Енгеля присоединился к нацистскому альянсу и намеревается заполучить препарат. Однако ему и альянсу будет противостоять сын Сигэру — Акира, который с новыми супер-возможностями бросит вызов нацистскому альянсу, намеревающемуся завоевать весь мир.

Роли озвучивали 
 Ёсико Ота — Акира Асагумо
 Акира Симада — Большой Икс
 Итиро Нагай — Доктор Ханамару
 Фуюми Сирайси — Нина
 Кэйко Ямамото — Ханс Энгель

Другие появления 
Акира появляется в качестве второстепенного персонажа в игре Astro Boy: Omega Factor для игровых приставок Nintendo и Game Boy Advance. В одной из глав манги Моя богиня! Урд смотрит пародию, с участием персонажей из Big X.

См. также 
 Tetsujin 28-go
 Adolf

Примечания

Ссылки 
 Big X на сайте animemorial 
 

Осаму Тэдзука
Чёрно-белые мультфильмы